Shinagawa pode se referir a:
Shinagawa
4002 Shinagawa
Estação de Shinagawa

Desambiguação